Ел Чилилите има више значења:

 Ел Чилилите (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чилилите (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику